L'Oncle à héritage – film del 1907 diretto da Louis Feuillade
 L'Oncle à héritage – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères
 L'Oncle à héritage – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères